Pferdedenkmal bezeichnet verschiedene Denkmäler in Deutschland, darunter

 Pferdedenkmal im Schlosspark der Stadt Celle, siehe Hengst Wohlklang in der Freiheitsdressur
 Pferdedenkmal im Park von Schloss Ludwigslust